Zamperla bezeichnet:
 Zamperla Rides, italienischer Hersteller von Fahrgeschäften

Zamperla ist der Familienname folgender Personen:
 Nazzareno Zamperla (1937–2020), italienischer Schauspieler
 Rinaldo Zamperla (1932–2011), italienischer Stuntman und Schauspieler